Проли́в Малы́гина — пролив в Северном Ледовитом океане, отделяет остров Белый от полуострова Ямал.

Длина 63 км. Ширина от 9 до 27 км. Мелководен: глубина до 19 м. Берег низменный, песчано-глинистый. Растительность берегов — тундровая.

На побережье выделяются мысы Малыгина, Седехангенсаля, Седевангутасаля и Шуберта (остров Белый), Головина, Юмба, Пендадасаля и Хэсаля (Ямал). В пролив впадает много рек, крупнейшие из которых Нгарка-Монгатаяха, Сидянянгнгэвояха, Нянгнгэвояха и Яхадыяха. В северной части пролива находится бухта Паха. На западном выходе из пролива находится остров Островой, на восточном выходе острова Табнго и Тюбцянго.

Назван в честь мореплавателя и исследователя Арктики Степана Гавриловича Малыгина.

Пролив находится в акватории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Примечания

Литература 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 269. — 538 с. — 100 000 экз.

Проливы Карского моря
Объекты, названные в честь Степана Малыгина
Проливы Ямало-Ненецкого автономного округа
Водные объекты Ямальского района